1. hokejová liga SR 2006/2007 byla čtrnáctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 16 týmů. Vítězem ligy se stal tým MHK Kežmarok, jenž ve finále playoff porazil tým HK Spišská Nová Ves 4:2 na zápasy. MHK Kežmarok nemusel hrát baráž o nejvyšší ligu (Slovnaft extraliga), protože se extraliga rozšiřovala na dvanáct účastníků.

Tým HKm Humenné se do následující sezóny nepřihlásil. Z 2. hokejové ligy postoupily týmy MHK Dolný Kubín a HC 46 Bardejov.

Základní část

Playoff

Pavouk

Předkolo 

 HK 95 Považská Bystrica – HK Lokomotíva Nové Zámky 3:0 (3:0, 3:2, 5:4sn)
 HC Topoľčany – HKM Humenné 3:2 (6:3, 4:1, 3:4sn, 3:8, 8:3)
 ŠHK 37 Piešťany – HK Trnava 3:0 (5:4, 5:1, 4:3)
 HC Dukla Senica – HK Ružinov 99 Bratislava 1:3 (3:4PP, 3:1, 5:6, 2:3)

Čtvrtfinále 

 HK Spišská Nová Ves – HK Ružinov 99 Bratislava 4:0 (8:1, 5:2, 7:2, 5:3)
 MHK Kežmarok – ŠHK 37 Piešťany 4:0 (4:0, 3:2, 4:1, 1:0)
 HK Lietajúce kone Prešov – HC Topoľčany 1:4 (9:3, 0:2, 3:4, 1:2PP, 3:4sn)
 HC 05 Banská Bystrica – HK 95 Považská Bystrica 4:0 (8:0, 4:0, 4:3, 7:1)

Semifinále 

 HK Spišská Nová Ves – HC Topoľčany 4:1 (3:4PP, 4:1, 5:1, 10:3, 3:0)
 MHK Kežmarok – HC 05 Banská Bystrica 4:0 (5:2, 6:2, 6:2, 3:2PP)

Finále 

 HK Spišská Nová Ves – MHK Kežmarok 2:4 (1:5, 2:1, 2:6, 2:1, 0:4, 2:3)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2006
Lední hokej v roce 2007